Флера́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Ліможа, 17 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 285 осіб, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жуль Марузо — відомий французький мовознавець та латиніст.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Флера на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез